Älgsjösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älgsjösjön, Östergötland, sjö i Mjölby kommun,  (3,07 ha)
Älgsjösjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (22,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn